Некра́совский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Ярославской области Российской Федерации.

Административный центр — посёлок городского типа Некрасовское.

География 
Площадь 1364 км² (15-е место среди районов). Некрасовский район граничит с Даниловским на севере, с Ярославским на западе, с Гаврилов-Ямским на юге, а также с Костромской областью на востоке.

Основные реки — Волга, Солоница, Туношонка.

История 
10 июня 1929 года на левом берегу Волги был образован Боровской район с центром в рабочем посёлке Красный Профинтерн в составе Ярославского округа Ивановской Промышленной области. В него вошли части Боровской, Диево-Городищенской и Вятской волостей Ярославского уезда и Середской волости Даниловского уезда. В район пошли сельсоветы: Аббакумцевский, Боровской, Вятский, Гребовский, Диево-Городищенский, Заболотский, Зименковский, Искробольский, Красносельский, Ломовской, Мауринский, Мишневский, Никольский, Овсянниковский,	Сватковский, Середской, Тимохинский и Шимароновский. В середине 1929 года центр района перенесен в деревню Бор-Понизовкино.

1 января 1932 года в Боровской район были переданы правобережные Бакшеевский, Большесольский, Борщинский, Дубенковский, Куликовский, Лапинский, Левашовский, Любовниковский, Малосольский, Суворовский, Чернозаводский сельсоветы упразднённого Заволжского района и Новленский, Путятинский, Селецкий, Телицинский, Ушаковский сельсоветы Ярославского района. Тогда же Зименковский, Никольский и Середской сельсоветы были переданы в Даниловский район. 1 ноября 1932 года укрупнённый таким образом Боровской район был переименован в Большесольский, а его центр перенесен в правобережное село Бабайки. В 1933 году ликвидирован Дубенковский сельсовет. 20 февраля 1934 года центр района перенесен в село Большие Соли. В 1935 году в район был передан Орешковский сельсовет Нерехтского района. В 1936 году Вакшеевский, Борщинский, Любовниковский сельсоветы были переданы в Костромской район. 11 марта 1936 года район вошёл в состав новообразованной Ярославской области.

8 января 1938 года Большесольский район переименован в Некрасовский, а село Большие Соли — в Некрасовское. 26 июля 1940 года село Некрасовское было преобразовано в рабочий поселок Некрасовское, в связи с этим ликвидирован Некрасовский сельсовет. 17 марта 1944 года Мауринский и Телицинский сельсоветы выбыли во вновь образованный Середской район. 15 апреля 1946 года Вятский, Повлекский, Сватковский, Селецкий и Ушаковский сельсоветы отошли в состав вновь образованного Давыдковского района. 23 августа 1951 года Путятинский сельсовет также передан в Толбухинский район. В 1954 году в районе было проведено объединение некоторых сельсоветов: Ломовской и Заболотский слились в один Кресцовский; Боровской и Овсяниковский — в Боровской, Аббакумцевский и Тимохинский — в Аббакумцевский; Диево-Городищенский и Мишневский — в Диево-Городищенский; Шимароновский и Красносельский - в Шимароновский; Суворовский и Малосольский — в Климовский; Орешковский и Куликовский — в Орешковский. В связи с ликвидацией Толбухинского района в 1957 году в Некрасовский район вошли Вятский, Коломинский и Точищенский сельсоветы, позже Коломинский сельсовет был переименован в Путятинский. 6 марта 1959 года в состав района вошли рабочий поселок Бурмакино, сельсоветы Никольский, Родюкинский и Якушевский упразднённого Бурмакинского района.

1 февраля 1963 года Некрасовский район был ликвидирован, территория его вошла в состав Ярославского сельского района. 4 марта 1964 года восстановлен Некрасовский сельский район, в состав которого вошли сельсоветы: Аббакумцевский, Боровской, Бурмакинский, Высоковский, Вятский, Гребовский, Диево-Городищенский, Искробольский, Климовский, Кресцовский, Лапинский, Левашевский, Никольский, Орешковский, Путятинский, Родюкинский, Точищенский, Чернозаводский, Шимароновский, Якушевский; а также рабочие поселки: Бурмакино и Некрасовское Ярославского сельского района. 12 января 1965 года Некрасовский сельский район преобразован в Некрасовский район, в его состав вошёл также рабочий поселок Красный Профинтерн.

Население 

 Урбанизация
Городское население (рабочие посёлки Некрасовское, Бурмакино, Красный Профинтерн) составляет  % от всего населения района.

Административное деление 
Некрасовский район как административно-территориальная единица области включает 3 рабочих посёлка (посёлка городского типа) и 14 сельских округов.

Некрасовский муниципальный район в рамках организации местного самоуправления включает 3 муниципальных образования со статусом сельского поселения.

1 января 2005 года в соответствии с законом Ярославской области от 21 декабря 2004 года в муниципальном районе были созданы 3 городских поселения: Бурмакино, Красный Профинтерн и Некрасовское. Законом Ярославской области от 30 марта 2005 года все три городских поселения преобразованы в сельские поселения.

Населённые пункты 
Всего в районе насчитывается 299 населённых пунктов, в том числе три городских (рабочих посёлка) и 296 сельских населённых пунктов.

 Упразднённые населённые пункты

В 1996 году упразднены деревня Поповка Высоковского сельсовета; деревни Кувардино, Павлицево, Цицерма Вятского сельсовета; деревни Апухтино, Бараново Гребовского сельсовета; деревни Орловки, Хмелицы, Шутромино Левашовского сельсовета.

Экономика 
На 1 апреля 2009 года на территории района действовало 534 организации. Форма собственности в основном частная (80 %). Из-за нехватки рабочих мест и отсутствия нормальной заработной платы молодёжь уезжает на работу в Ярославль.

Социальная сфера 
Уровень безработицы — 2,6 %. Среднемесячная начисленная заработная плата — 11 тысяч рублей.

Транспорт 

По территории района (Малые Соли, Левашово, Песочное) проходит автодорога Ярославль — Кострома с междугородным автобусным сообщением. По северо-западной части района проходит автодорога Ярославль — Любим (автобусные маршруты на Ярославль, Данилов, Середу, Закобякино, Любим).

Имеются автобусные станции в посёлках Некрасовское (маршруты на Ярославль, Кострому и в населённые пункты правобережной части района) и Красный Профинтерн (маршруты по левобережной части района, а также на Ярославль).

В последние годы появилась услуга такси, которая действует как внутри района, так и в междугороднем направлении.

Во время навигации действует паромная переправа через р. Волгу между пос. Красный Профинтерн (левый берег) и д. Новодашково (правый берег). В отсутствие парома (зимний межнавигационный период, проблемы с финансированием) автомобильное сообщение между двумя частями района возможно только через Ярославль (до середины 1990-х гг. существовала автомобильная переправа по льду р. Волги).

В пос. Бурмакино — железнодорожная станция Северной железной дороги. Останавливаются пригородные поезда (на Ярославль, Нерехту, Кострому, Иваново) и поезда дальнего сообщения (на Москву, Кострому, Хабаровск, Санкт-Петербург, Иваново, Самару, Уфу, Нижний Новгород, в летнее время также на Адлер и Анапу).

Деревня Ломовская в летнее время связана воздушным сообщением с Костромской областью (вертолёт Ми-2, дважды в неделю).

Дорожное полотно находится в отвратительном состоянии уже много лет.

Культура 
В селе Новое находится церковь Троицы Живоначальной XVIII века.

СМИ 
 Телеканал «Некрасовское телевидение» (28 декабря 2008 — 25 июля 2015 года)
 Газета «Районные будни» — выходит по средам и пятницам ежедневно. Создана в 1931 году.
 Радиоканал «Говорит Некрасовское» (2007-2011)

Известные уроженцы 
 Волков, Александр Павлович — Герой Советского Союза, родился в с. Малые Соли в 1922
 Евграфов, Садофий Петрович — Герой Советского Союза, родился в д. Горохово в 1913
 Егоров, Сергей Андреевич — Герой Советского Союза, родился в с. Вятское в 1899
 Елизаров, Алексей Константинович — украинский советский кинематографист, родился в д. Ермольцино в 1916
 Карабулин, Николай Михайлович — Герой Советского Союза, родился в д. Тарханка в 1918
 Касторский, Владимир Иванович — российский оперный певец (бас), родился в с. Большие Соли в 1871
 Матросов, Иван Константинович — изобретатель, создатель систем железнодорожных автоматических тормозов, родился в с. Малые Соли в 1886
 Либизов, Михаил Павлович — учёный, является основателем методики разведения свиней по линиям, родился в д. Басова в 1903
 Опекушин, Александр Михайлович - русский скульптор, родился в д. Свечкино в 1838.
 Пургин, Николай Иванович - Герой Советского Союза, родился в с. Левашово в 1923
 Рудкин, Юрий Дмитриевич — судья Конституционного суда России, родился в с. Бурмакино в 1951
 Сахаров, Николай Иванович — шахматный библиограф, родился в с. Вятское в 1921
 Толбухин, Фёдор Иванович - Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза, родился в д. Андроники в 1894
 Шилков, Александр Анфимович — Герой Советского Союза, родился в д. Бурахино в 1915.
 Леднёв, Иван Васильевич - Герой Советского Союза, родился в с. Нетребово 11 августа 1910 г.

Литература 
 А. В. Епишин, С. И. Асташкин, В. А. Разживин, В. С. Хорев, Л. А. Высоковская, А. Н. Герасимов. Слово о земле Большесольской. — Кострома: Диар, 1999. — 256 с.

Примечания

Ссылки 
 Сайт районной администрации
 Сведения на сайте областной администрации